Gortschilin (russisch )  ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Iwanowitsch Gortschilin (1886–1956), russischer bzw. sowjetischer Schauspieler
 Iwan Dmitrijewitsch Gortschilin (1909–1972), sowjetischer Kameramann und Kulturfunktionär